Oiartzun kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Oiartzun (vattendrag), Baskien, Gipuzkoa, 
 Oiartzun (kommun), Baskien, Gipuzkoa, 

Robotskapade Spanienförgreningar